Тольён (от  «зимовье») — название нескольких населённых пунктов:
 Тольён — деревня в Дебёсском районе Удмуртии.
 Тольён — деревня в Кезском районе Удмуртии.